Plac księdza Józefa Londzina w Katowicach – plac miejski w katowickiej dzielnicy Załęże, przy skrzyżowaniu ulic: Gliwickiej, Brackiej i Feliksa Bocheńskiego. Plac nosi imię Józefa Londzina – polskiego księdza, działacza politycznego i społecznego, burmistrza Cieszyna.

Drzewostan placu jest pozostałością po dawnym parku, znajdującym się przy pałacu załęskim, wzniesionym w 1867 roku. W pałacyku dworskim od 1886 do 1945 mieściła się regionalna dyrekcja Spółki Akcyjnej Spadkobierców Jerzego von Giesche. W okresie Rzeszy Niemieckiej i w latach niemieckiej okupacji Polski (1939–1945) plac nosił nazwę Freiheitsplatz. W środkowej części placu znajduje się obelisk z pamiątkową tablicą, poświęconą mieszkańcom Górnego Śląska i Zagłębia, pomordowanym, prześladowanym i więzionym przez hitlerowców, ustawiony we wrześniu 1995 przez Stowarzyszenie Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę w Katowicach.

Napis na tablicy:

Do 2007 roku na placu zbudowano integracyjny plac zabaw dla dzieci. 

Plac w latach 2017–2019 przeszedł rewitalizację.

Przypisy 

Londzina, plac
Załęże (Katowice)